И́горь Ма́сленников:
 Масленников, Игорь Валентинович (род. 1965) — советский и российский хоккеист, тренер.
 Масленников, Игорь Леонидович (1919—1992) — советский украинский архитектор.
 Масленников, Игорь Фёдорович (1931—2022) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер; народный артист РСФСР.